Curlew (nom anglais qui signifie « courlis ») peut désigner :

Toponyme 
 Curlew, ville de l'Iowa aux États-Unis ;
 Curlew, census-designated place américaine de l'État de Washington ;
 Curlew Lake, census-designated place américaine de l'État de Washington ;
 , où eut lieu la bataille du col de Curlew.

Musique 
 Curlew River, parabole d'église de Benjamin Britten

Marine 
 , nom de plusieurs navires